Un ordre désigne un honneur ou une distinction décernée par un gouvernement, un souverain, une dynastie, une organisation ou un individu. Il ne faut pas confondre un ordre et une décoration.

Différents types d'ordre 
 Un ordre honorifique est une organisation de personnes honorées pour leurs mérites par une entité étatique et décorés comme tels souvent suivant des grades.
 Un ordre dynastique est une organisation de personnes distinguées anciennement par une entité étatique et relevée actuellement par un prétendant dynastique officiellement reconnu.
 Un ordre de chevalerie est une organisation de personnes respectant une règle de vie et de comportement et reconnue comme tel par l'International Commission for Orders of Chivalry. Terme généralement réservé aux organisations laïques. Pour les organisations religieuses le terme utilisé est généralement celui de milice ou éventuellement d'ordre militaire.

Lien interne 
Distinction (honorifique)